Taoyuan Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Taoyuan (socken i Kina, Chongqing), 
 Taoyuan Xiang (socken i Kina), Shandong, 
 Taoyuan (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar